Нёф-Бриза́к (, ) — упразднённый кантон во Франции, в департаменте Верхний Рейн в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия в округе Кольмар.

До реформы 2015 года в состав кантона административно входило 16 коммун:

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 21 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхний Рейн уменьшилось с 31 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. После реформы кантон был упразднён. Коммуны переданы в состав кантона Энсисайм.

Консулы кантона 
Кантон образован в 1793 году.

Примечания 

Упразднённые кантоны департамента Верхний Рейн